Эдвальд (, умер в ) — король Восточной Англии (796—798).

Биография 
В 794 году, после казни короля Этельберта Восточная Англия попала под власть Мерсии. Эдвальд после этого скорей всего отправился в изгнание. После смерти Оффы Мерсийского в 796 году в Мерсии началась борьба за власть. Благодаря этому Восточная Англия на короткое время вернула себе независимость и Эдвальд стал королём. Однако ему пришлось бороться за независимость сначала с Экгфритом (сыном Оффы), а затем с Кенвульфом. В результате этой борьбы Эдвальд был убит или, как минимум свергнут. После этого Восточная Англия ещё на тридцать лет вернулась под контроль Мерсии.

«Англосаксонская хроника» не упоминает о существовании в Восточной Англии в данный период какого-либо короля. Наиболее веским доказательством историчности Эдвальда являются два десятка сохранившихся монет, на которых начеканено его имя.

Литература

Ссылки 
 

Короли Восточной Англии VIII века